Переможницю кубка світу з біатлону 2015–16 у загальному заліку серед жінок було визначено за результатами 25 гонок, що відбулися впродовж 10 етапів кубка світу, включно з Чемпіонатом світу. Її було нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Торішня володарка трофею — Дарія Домрачева із Білорусі пропустила цей сезон. Ноаою володаркою стала чешка Габріела Соукалова.

Лауреати сезону 2014-15

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2015-16
2016 у біатлоні
2015 у біатлоні